11-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 1 по 2 марта 1980 года на арене Glaspalast в западногерманском городе Зиндельфинген.

Свою команду не прислала сильная сборная ГДР, бойкотировавшая турнир. В соревнованиях приняли участие 236 атлетов из 25 стран Европы. Было разыграно 19 комплектов медалей (11 у мужчин и 8 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

 Представитель Бельгии Рональд Дерюэль, победивший в прыжке в длину у мужчин с результатом 8,08 м, по окончании соревнований сдал положительный допинг-тест. В его организме были обнаружены следы применения анаболических стероидов. В связи с данным инцидентом спортсмен был лишён золотой медали чемпионата Европы в помещении и дисквалифицирован на 18 месяцев.

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 19 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 18 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

1980
Март 1980 года
Спорт в Германии в 1980 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Чемпионаты Европы в 1980 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спортивные соревнования в Баден-Вюртемберге